Falls Creek ist der Name für 

Orte in Australien:
 Falls Creek (New South Wales), Ort in New South Wales
 Falls Creek (Victoria), Ort und Skigebiet in den Australischen Alpen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Falls Creek (Kalifornien)
 Falls Creek (Pennsylvania)

Fließgewässer:
 Falls Creek (British Columbia), Bach und Wasserfall im Wells Gray Provincial Park, Kanada
 Falls Creek (Clearwater River), ein linker Nebenfluss des Clearwater River (White River) im Bundesstaat Washington 

 in Neuseeland:
 Falls Creek (Cascade River) in der Olivine Range, Region West Coast
 Falls Creek (Cullen Creek) im Marlborough District
 Falls Creek (Gibson Creek) bei Rigney, Region Otago
 Falls Creek (Hokitika River) in der Region West Coast
 Falls Creek (Hollyford River) im Fiordland-Nationalpark, Region Southland
 Falls Creek (Maruia River) im Tasman District
 Falls Creek (Pazifischer Ozean) bei Wakawa, Region Southland
 Falls Creek (Tasmansee) bei Little Wanganui in der Region West Coast
 Falls Creek (Te Waewae Bay) in Orepuki, Region Southland 
 Falls Creek (Whirinaki River) in der Region Northland

Siehe auch
 Falls Creek Baptist Conference Center in Oklahoma, Vereinigte Staaten